Milorad Krivokapić – ex pallanuotista jugoslavo
 Miodrag Krivokapić – allenatore di calcio ed ex calciatore montenegrino
 Radovan Krivokapić – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo
 Ranko Krivokapić – politico montenegrino, già Presidente del Parlamento del Montenegro
 Olivera Krivokapić – ex cestista jugoslava
 Zdravko Krivokapić – docente universitario, scrittore e politico montenegrino, primo ministro del Montenegro dal 2020